|-
|(122501)||2000 QJ194|| align=right|15,7|| align=right|2,750|| align=right|0,259|| align=right|3,90|| align=right|4,560||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122502)||2000 QO195|| align=right|16,3|| align=right|2,367|| align=right|0,130|| align=right|6,90|| align=right|3,641||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122503)||2000 QN196|| align=right|17,1|| align=right|2,369|| align=right|0,142|| align=right|4,87|| align=right|3,644||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122504)||2000 QU196|| align=right|16,2|| align=right|2,324|| align=right|0,207|| align=right|5,86|| align=right|3,542||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122505)||2000 QB197|| align=right|16,7|| align=right|2,232|| align=right|0,173|| align=right|2,20|| align=right|3,334||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122506)||2000 QH197|| align=right|16,3|| align=right|2,333|| align=right|0,121|| align=right|2,81|| align=right|3,562||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122507)||2000 QB198|| align=right|17,0|| align=right|2,383|| align=right|0,192|| align=right|2,27|| align=right|3,679||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122508)||2000 QD198|| align=right|16,5|| align=right|2,353|| align=right|0,132|| align=right|7,44|| align=right|3,610||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122509)||2000 QS199|| align=right|14,8|| align=right|2,644|| align=right|0,151|| align=right|12,57|| align=right|4,298||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122510)||2000 QT199|| align=right|16,5|| align=right|2,280|| align=right|0,208|| align=right|2,05|| align=right|3,443||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122511)||2000 QP200|| align=right|16,3|| align=right|2,578|| align=right|0,205|| align=right|5,14|| align=right|4,138||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122512)||2000 QB201|| align=right|16,6|| align=right|2,323|| align=right|0,220|| align=right|3,08|| align=right|3,540||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122513)||2000 QQ201|| align=right|16,3|| align=right|2,392|| align=right|0,218|| align=right|3,04|| align=right|3,699||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122514)||2000 QW202|| align=right|16,8|| align=right|2,368|| align=right|0,242|| align=right|3,16|| align=right|3,643||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122515)||2000 QX203|| align=right|16,2|| align=right|2,327|| align=right|0,156|| align=right|6,43|| align=right|3,548||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122516)||2000 QN204|| align=right|17,1|| align=right|2,389|| align=right|0,204|| align=right|1,40|| align=right|3,692||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122517)||2000 QW205|| align=right|16,1|| align=right|2,649|| align=right|0,198|| align=right|3,07|| align=right|4,312||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122518)||2000 QZ205|| align=right|16,1|| align=right|2,566|| align=right|0,191|| align=right|0,99|| align=right|4,109||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122519)||2000 QJ206|| align=right|15,5|| align=right|2,423|| align=right|0,058|| align=right|3,40|| align=right|3,771||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122520)||2000 QN206|| align=right|15,4|| align=right|2,624|| align=right|0,071|| align=right|14,50|| align=right|4,249||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122521)||2000 QR206|| align=right|15,4|| align=right|2,547|| align=right|0,109|| align=right|2,77|| align=right|4,064||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122522)||2000 QK207|| align=right|14,6|| align=right|2,542|| align=right|0,025|| align=right|10,41|| align=right|4,053||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122523)||2000 QV207|| align=right|16,1|| align=right|2,693|| align=right|0,289|| align=right|3,02|| align=right|4,419||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122524)||2000 QW208|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,125|| align=right|4,45|| align=right|3,708||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122525)||2000 QF209|| align=right|16,3|| align=right|2,569|| align=right|0,229|| align=right|10,16|| align=right|4,118||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122526)||2000 QM209|| align=right|16,8|| align=right|2,436|| align=right|0,202|| align=right|1,48|| align=right|3,801||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122527)||2000 QD210|| align=right|16,4|| align=right|2,405|| align=right|0,126|| align=right|2,63|| align=right|3,728||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122528)||2000 QP210|| align=right|15,7|| align=right|2,666|| align=right|0,215|| align=right|1,77|| align=right|4,353||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122529)||2000 QD211|| align=right|16,5|| align=right|2,316|| align=right|0,181|| align=right|2,64|| align=right|3,525||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122530)||2000 QP211|| align=right|17,0|| align=right|2,611|| align=right|0,240|| align=right|5,78|| align=right|4,218||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122531)||2000 QJ212|| align=right|16,6|| align=right|2,319|| align=right|0,097|| align=right|1,12|| align=right|3,530||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122532)||2000 QB215|| align=right|15,1|| align=right|2,739|| align=right|0,159|| align=right|9,08|| align=right|4,533||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122533)||2000 QE215|| align=right|15,2|| align=right|2,721|| align=right|0,165|| align=right|13,29|| align=right|4,487||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122534)||2000 QL215|| align=right|16,8|| align=right|2,405|| align=right|0,205|| align=right|2,01|| align=right|3,729||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122535)||2000 QN216|| align=right|15,4|| align=right|2,641|| align=right|0,114|| align=right|3,25|| align=right|4,291||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122536)||2000 QY216|| align=right|16,0|| align=right|2,516|| align=right|0,032|| align=right|13,52|| align=right|3,991||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122537)||2000 QX218|| align=right|15,8|| align=right|2,559|| align=right|0,163|| align=right|3,15|| align=right|4,092||MBA||20. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122538)||2000 QM220|| align=right|16,8|| align=right|2,366|| align=right|0,120|| align=right|6,51|| align=right|3,640||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122539)||2000 QN220|| align=right|15,6|| align=right|2,565|| align=right|0,177|| align=right|2,59|| align=right|4,107||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122540)||2000 QS220|| align=right|16,0|| align=right|2,676|| align=right|0,147|| align=right|11,19|| align=right|4,376||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122541)||2000 QM221|| align=right|16,6|| align=right|2,433|| align=right|0,198|| align=right|2,04|| align=right|3,794||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122542)||2000 QJ222|| align=right|15,2|| align=right|2,423|| align=right|0,176|| align=right|12,22|| align=right|3,772||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122543)||2000 QX223|| align=right|16,7|| align=right|2,420|| align=right|0,147|| align=right|5,66|| align=right|3,764||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122544)||2000 QK224|| align=right|15,8|| align=right|2,452|| align=right|0,152|| align=right|6,20|| align=right|3,839||MBA||26. srpna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122545)||2000 QA225|| align=right|16,1|| align=right|2,232|| align=right|0,137|| align=right|8,16|| align=right|3,335||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122546)||2000 QT226|| align=right|14,2|| align=right|2,645|| align=right|0,134|| align=right|28,76|| align=right|4,300||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122547)||2000 QC228|| align=right|15,2|| align=right|2,696|| align=right|0,126|| align=right|2,82|| align=right|4,426||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122548)||2000 QK228|| align=right|16,7|| align=right|2,632|| align=right|0,237|| align=right|5,04|| align=right|4,269||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122549)||2000 QD229|| align=right|15,9|| align=right|2,596|| align=right|0,250|| align=right|4,40|| align=right|4,182||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122550)||2000 QH230|| align=right|15,0|| align=right|2,687|| align=right|0,106|| align=right|14,64|| align=right|4,404||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122551)||2000 QN230|| align=right|16,0|| align=right|2,415|| align=right|0,144|| align=right|7,36|| align=right|3,751||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122552)||2000 QS231|| align=right|16,7|| align=right|2,521|| align=right|0,139|| align=right|0,67|| align=right|4,002||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122553)||2000 QH244|| align=right|15,9|| align=right|2,548|| align=right|0,039|| align=right|2,60|| align=right|4,067||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122554)||2000 QS244|| align=right|16,9|| align=right|2,414|| align=right|0,143|| align=right|1,46|| align=right|3,751||MBA||25. srpna 2000||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(122555)||2000 QG249|| align=right|16,5|| align=right|2,358|| align=right|0,167|| align=right|6,52|| align=right|3,621||MBA||28. srpna 2000||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(122556)||2000 QH251|| align=right|16,6|| align=right|2,391|| align=right|0,147|| align=right|4,01|| align=right|3,696||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122557)||2000 QJ251|| align=right|15,3|| align=right|2,307|| align=right|0,174|| align=right|22,62|| align=right|3,503||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122558)||2000 RA|| align=right|14,8|| align=right|2,732|| align=right|0,229|| align=right|7,93|| align=right|4,515||MBA||1. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(122559)||2000 RB2|| align=right|15,6|| align=right|2,548|| align=right|0,247|| align=right|4,88|| align=right|4,067||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122560)||2000 RO2|| align=right|15,3|| align=right|2,541|| align=right|0,181|| align=right|2,03|| align=right|4,051||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122561)||2000 RP2|| align=right|15,0|| align=right|2,523|| align=right|0,125|| align=right|1,30|| align=right|4,006||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122562)||2000 RB3|| align=right|14,7|| align=right|2,706|| align=right|0,102|| align=right|13,44|| align=right|4,452||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122563)||2000 RG5|| align=right|15,0|| align=right|2,758|| align=right|0,199|| align=right|11,53|| align=right|4,580||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122564)||2000 RY5|| align=right|15,5|| align=right|2,558|| align=right|0,212|| align=right|2,75|| align=right|4,091||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122565)||2000 RK6|| align=right|15,7|| align=right|2,364|| align=right|0,153|| align=right|3,60|| align=right|3,633||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122566)||2000 RM6|| align=right|15,5|| align=right|2,662|| align=right|0,170|| align=right|12,71|| align=right|4,341||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122567)||2000 RX7|| align=right|16,1|| align=right|2,623|| align=right|0,239|| align=right|3,12|| align=right|4,248||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122568)||2000 RL8|| align=right|15,4|| align=right|2,291|| align=right|0,202|| align=right|23,78|| align=right|3,466||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122569)||2000 RR11|| align=right|15,2|| align=right|2,786|| align=right|0,150|| align=right|11,07|| align=right|4,650||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122570)||2000 RG12|| align=right|14,5|| align=right|2,648|| align=right|0,286|| align=right|12,26|| align=right|4,308||MBA||3. září 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(122571)||2000 RE13|| align=right|15,1|| align=right|2,539|| align=right|0,243|| align=right|12,16|| align=right|4,045||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122572)||2000 RT13|| align=right|15,8|| align=right|2,644|| align=right|0,141|| align=right|14,08|| align=right|4,299||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122573)||2000 RC16|| align=right|14,0|| align=right|2,585|| align=right|0,057|| align=right|21,62|| align=right|4,154||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122574)||2000 RG16|| align=right|16,0|| align=right|2,397|| align=right|0,119|| align=right|5,87|| align=right|3,711||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122575)||2000 RM16|| align=right|14,7|| align=right|2,692|| align=right|0,091|| align=right|8,25|| align=right|4,415||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122576)||2000 RV17|| align=right|16,0|| align=right|2,303|| align=right|0,245|| align=right|4,71|| align=right|3,494||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122577)||2000 RH18|| align=right|14,6|| align=right|2,699|| align=right|0,201|| align=right|12,48|| align=right|4,433||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122578)||2000 RG20|| align=right|16,0|| align=right|2,483|| align=right|0,120|| align=right|6,89|| align=right|3,912||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122579)||2000 RQ20|| align=right|15,1|| align=right|2,606|| align=right|0,209|| align=right|11,04|| align=right|4,207||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122580)||2000 RG23|| align=right|16,7|| align=right|2,443|| align=right|0,190|| align=right|4,42|| align=right|3,818||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122581)||2000 RJ24|| align=right|11,8|| align=right|5,201|| align=right|0,073|| align=right|10,58|| align=right|11,87||JUT||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122582)||2000 RG25|| align=right|14,8|| align=right|2,712|| align=right|0,051|| align=right|13,70|| align=right|4,465||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122583)||2000 RV25|| align=right|16,2|| align=right|2,363|| align=right|0,257|| align=right|9,28|| align=right|3,632||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122584)||2000 RY25|| align=right|15,1|| align=right|2,661|| align=right|0,154|| align=right|13,72|| align=right|4,339||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122585)||2000 RZ25|| align=right|15,3|| align=right|2,687|| align=right|0,108|| align=right|7,86|| align=right|4,404||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122586)||2000 RJ26|| align=right|15,7|| align=right|2,299|| align=right|0,237|| align=right|7,01|| align=right|3,484||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122587)||2000 RT26|| align=right|16,7|| align=right|2,496|| align=right|0,174|| align=right|6,02|| align=right|3,942||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122588)||2000 RE27|| align=right|16,1|| align=right|2,633|| align=right|0,187|| align=right|11,66|| align=right|4,272||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122589)||2000 RN27|| align=right|15,0|| align=right|2,561|| align=right|0,152|| align=right|11,54|| align=right|4,097||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122590)||2000 RB28|| align=right|15,5|| align=right|2,746|| align=right|0,092|| align=right|11,49|| align=right|4,549||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122591)||2000 RV28|| align=right|15,6|| align=right|2,524|| align=right|0,130|| align=right|14,14|| align=right|4,009||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122592)||2000 RE29|| align=right|12,0|| align=right|5,155|| align=right|0,050|| align=right|28,48|| align=right|11,71||JUT||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122593)||2000 RS30|| align=right|15,4|| align=right|2,535|| align=right|0,117|| align=right|11,81|| align=right|4,036||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122594)||2000 RT31|| align=right|15,7|| align=right|2,298|| align=right|0,201|| align=right|3,82|| align=right|3,483||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122595)||2000 RB34|| align=right|15,7|| align=right|2,445|| align=right|0,217|| align=right|1,34|| align=right|3,823||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122596)||2000 RG35|| align=right|14,4|| align=right|2,427|| align=right|0,108|| align=right|14,69|| align=right|3,780||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122597)||2000 RR35|| align=right|15,5|| align=right|2,685|| align=right|0,160|| align=right|4,68|| align=right|4,398||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122598)||2000 RN37|| align=right|15,1|| align=right|2,602|| align=right|0,273|| align=right|12,28|| align=right|4,196||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122599)||2000 RS37|| align=right|15,1|| align=right|2,669|| align=right|0,262|| align=right|12,59|| align=right|4,361||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122600)||2000 RE38|| align=right|16,1|| align=right|2,444|| align=right|0,220|| align=right|2,66|| align=right|3,821||MBA||5. září 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(122601)||2000 RT39|| align=right|14,0|| align=right|2,651|| align=right|0,120|| align=right|14,66|| align=right|4,316||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122602)||2000 RJ40|| align=right|15,8|| align=right|2,578|| align=right|0,157|| align=right|9,03|| align=right|4,138||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122603)||2000 RM40|| align=right|14,6|| align=right|2,523|| align=right|0,148|| align=right|8,11|| align=right|4,006||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122604)||2000 RP41|| align=right|14,6|| align=right|2,760|| align=right|0,225|| align=right|6,79|| align=right|4,585||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122605)||2000 RL42|| align=right|15,1|| align=right|2,404|| align=right|0,198|| align=right|13,86|| align=right|3,726||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122606)||2000 RN43|| align=right|15,4|| align=right|2,584|| align=right|0,187|| align=right|11,84|| align=right|4,152||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122607)||2000 RT43|| align=right|14,8|| align=right|2,571|| align=right|0,160|| align=right|10,90|| align=right|4,123||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122608)||2000 RF46|| align=right|15,9|| align=right|2,526|| align=right|0,195|| align=right|4,26|| align=right|4,015||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122609)||2000 RM46|| align=right|14,9|| align=right|2,565|| align=right|0,187|| align=right|7,47|| align=right|4,108||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122610)||2000 RQ46|| align=right|15,2|| align=right|2,722|| align=right|0,272|| align=right|9,52|| align=right|4,489||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122611)||2000 RT46|| align=right|15,1|| align=right|2,588|| align=right|0,274|| align=right|3,97|| align=right|4,163||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122612)||2000 RS47|| align=right|15,6|| align=right|2,615|| align=right|0,219|| align=right|10,68|| align=right|4,228||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122613)||2000 RU48|| align=right|14,2|| align=right|2,616|| align=right|0,294|| align=right|11,04|| align=right|4,231||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122614)||2000 RF49|| align=right|15,3|| align=right|2,588|| align=right|0,214|| align=right|11,81|| align=right|4,162||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122615)||2000 RG49|| align=right|16,2|| align=right|2,622|| align=right|0,059|| align=right|4,81|| align=right|4,246||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122616)||2000 RG51|| align=right|16,1|| align=right|2,590|| align=right|0,335|| align=right|3,21|| align=right|4,166||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122617)||2000 RT54|| align=right|14,5|| align=right|2,561|| align=right|0,137|| align=right|10,52|| align=right|4,099||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122618)||2000 RT55|| align=right|14,2|| align=right|2,811|| align=right|0,108|| align=right|10,04|| align=right|4,711||MBA||4. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122619)||2000 RV58|| align=right|15,6|| align=right|2,558|| align=right|0,076|| align=right|2,19|| align=right|4,091||MBA||7. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122620)||2000 RY61|| align=right|14,6|| align=right|2,703|| align=right|0,219|| align=right|15,40|| align=right|4,442||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122621)||2000 RL63|| align=right|16,1|| align=right|2,292|| align=right|0,098|| align=right|5,77|| align=right|3,469||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122622)||2000 RS64|| align=right|15,0|| align=right|2,636|| align=right|0,133|| align=right|13,27|| align=right|4,278||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122623)||2000 RK67|| align=right|15,8|| align=right|2,368|| align=right|0,250|| align=right|2,93|| align=right|3,644||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122624)||2000 RJ69|| align=right|16,5|| align=right|2,431|| align=right|0,205|| align=right|2,46|| align=right|3,791||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122625)||2000 RE70|| align=right|16,7|| align=right|2,436|| align=right|0,236|| align=right|3,69|| align=right|3,800||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122626)||2000 RT71|| align=right|15,0|| align=right|2,325|| align=right|0,217|| align=right|23,71|| align=right|3,545||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122627)||2000 RV72|| align=right|15,5|| align=right|2,657|| align=right|0,194|| align=right|9,71|| align=right|4,330||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122628)||2000 RD73|| align=right|16,4|| align=right|2,378|| align=right|0,200|| align=right|0,30|| align=right|3,667||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122629)||2000 RD77|| align=right|14,2|| align=right|2,696|| align=right|0,213|| align=right|26,94|| align=right|4,427||MBA||8. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122630)||2000 RO78|| align=right|16,6|| align=right|2,454|| align=right|0,093|| align=right|3,04|| align=right|3,843||MBA||8. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122631)||2000 RV78|| align=right|15,1|| align=right|2,618|| align=right|0,238|| align=right|4,00|| align=right|4,236||MBA||10. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(122632)||2000 RW78|| align=right|15,8|| align=right|2,587|| align=right|0,192|| align=right|10,15|| align=right|4,160||MBA||5. září 2000||Monte Agliale||S. Donati
|-
|(122633)||2000 RA80|| align=right|15,4|| align=right|2,642|| align=right|0,288|| align=right|10,80|| align=right|4,295||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122634)||2000 RY80|| align=right|16,2|| align=right|2,393|| align=right|0,178|| align=right|4,70|| align=right|3,702||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122635)||2000 RK81|| align=right|15,0|| align=right|2,560|| align=right|0,156|| align=right|13,43|| align=right|4,095||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122636)||2000 RZ81|| align=right|15,1|| align=right|2,643|| align=right|0,303|| align=right|10,59|| align=right|4,297||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122637)||2000 RA82|| align=right|16,1|| align=right|2,714|| align=right|0,153|| align=right|6,77|| align=right|4,471||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122638)||2000 RM82|| align=right|15,3|| align=right|2,664|| align=right|0,150|| align=right|11,68|| align=right|4,347||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122639)||2000 RN82|| align=right|16,0|| align=right|2,628|| align=right|0,138|| align=right|12,85|| align=right|4,260||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122640)||2000 RX82|| align=right|16,2|| align=right|2,611|| align=right|0,202|| align=right|10,24|| align=right|4,219||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122641)||2000 RE84|| align=right|15,5|| align=right|2,601|| align=right|0,198|| align=right|10,08|| align=right|4,193||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122642)||2000 RK84|| align=right|15,9|| align=right|2,577|| align=right|0,144|| align=right|2,87|| align=right|4,137||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122643)||2000 RO84|| align=right|16,1|| align=right|2,388|| align=right|0,107|| align=right|5,37|| align=right|3,690||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122644)||2000 RP84|| align=right|16,3|| align=right|2,477|| align=right|0,168|| align=right|2,19|| align=right|3,897||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122645)||2000 RC86|| align=right|16,7|| align=right|2,463|| align=right|0,190|| align=right|2,93|| align=right|3,864||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122646)||2000 RO86|| align=right|15,3|| align=right|2,658|| align=right|0,160|| align=right|12,32|| align=right|4,332||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122647)||2000 RB87|| align=right|16,0|| align=right|2,430|| align=right|0,133|| align=right|8,34|| align=right|3,788||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122648)||2000 RE87|| align=right|16,5|| align=right|2,405|| align=right|0,222|| align=right|1,70|| align=right|3,730||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122649)||2000 RX87|| align=right|15,6|| align=right|2,720|| align=right|0,123|| align=right|3,89|| align=right|4,486||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122650)||2000 RL89|| align=right|16,2|| align=right|2,360|| align=right|0,073|| align=right|5,70|| align=right|3,626||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122651)||2000 RT89|| align=right|16,2|| align=right|2,450|| align=right|0,164|| align=right|6,49|| align=right|3,834||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122652)||2000 RH90|| align=right|15,7|| align=right|2,666|| align=right|0,047|| align=right|12,95|| align=right|4,353||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122653)||2000 RH91|| align=right|14,9|| align=right|2,737|| align=right|0,107|| align=right|13,89|| align=right|4,528||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122654)||2000 RH92|| align=right|14,5|| align=right|2,739|| align=right|0,137|| align=right|8,60|| align=right|4,533||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122655)||2000 RN93|| align=right|16,7|| align=right|2,586|| align=right|0,232|| align=right|4,50|| align=right|4,159||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122656)||2000 RV93|| align=right|15,9|| align=right|2,749|| align=right|0,176|| align=right|5,89|| align=right|4,558||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122657)||2000 RW93|| align=right|15,3|| align=right|2,653|| align=right|0,028|| align=right|14,84|| align=right|4,320||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122658)||2000 RA94|| align=right|15,6|| align=right|2,616|| align=right|0,078|| align=right|3,38|| align=right|4,230||MBA||4. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122659)||2000 RM97|| align=right|14,9|| align=right|2,627|| align=right|0,217|| align=right|12,46|| align=right|4,256||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122660)||2000 RE98|| align=right|15,3|| align=right|2,555|| align=right|0,195|| align=right|11,91|| align=right|4,083||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122661)||2000 RH98|| align=right|14,5|| align=right|2,481|| align=right|0,114|| align=right|12,35|| align=right|3,907||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122662)||2000 RK98|| align=right|15,0|| align=right|2,578|| align=right|0,111|| align=right|21,50|| align=right|4,138||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122663)||2000 RX98|| align=right|15,3|| align=right|2,547|| align=right|0,176|| align=right|14,32|| align=right|4,063||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122664)||2000 RZ98|| align=right|15,2|| align=right|2,668|| align=right|0,105|| align=right|13,38|| align=right|4,357||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122665)||2000 RS99|| align=right|16,2|| align=right|2,487|| align=right|0,197|| align=right|9,26|| align=right|3,920||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122666)||2000 RX99|| align=right|16,1|| align=right|2,584|| align=right|0,153|| align=right|13,07|| align=right|4,153||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122667)||2000 RU100|| align=right|14,2|| align=right|2,653|| align=right|0,205|| align=right|10,66|| align=right|4,320||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122668)||2000 RB101|| align=right|14,5|| align=right|2,738|| align=right|0,151|| align=right|12,43|| align=right|4,530||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122669)||2000 RN101|| align=right|14,7|| align=right|2,596|| align=right|0,062|| align=right|12,70|| align=right|4,183||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122670)||2000 RU101|| align=right|15,3|| align=right|2,652|| align=right|0,190|| align=right|10,67|| align=right|4,318||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122671)||2000 RY101|| align=right|15,0|| align=right|2,737|| align=right|0,184|| align=right|13,01|| align=right|4,528||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122672)||2000 RP102|| align=right|14,8|| align=right|2,558|| align=right|0,092|| align=right|11,95|| align=right|4,091||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122673)||2000 RZ102|| align=right|15,4|| align=right|2,555|| align=right|0,137|| align=right|12,92|| align=right|4,084||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122674)||2000 RG103|| align=right|15,4|| align=right|2,676|| align=right|0,119|| align=right|13,68|| align=right|4,377||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122675)||2000 RL103|| align=right|15,7|| align=right|2,588|| align=right|0,229|| align=right|12,49|| align=right|4,164||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122676)||2000 RS103|| align=right|14,8|| align=right|2,744|| align=right|0,219|| align=right|8,91|| align=right|4,544||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122677)||2000 RG104|| align=right|15,5|| align=right|2,748|| align=right|0,209|| align=right|11,80|| align=right|4,555||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122678)||2000 RK104|| align=right|14,8|| align=right|2,671|| align=right|0,136|| align=right|12,18|| align=right|4,365||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122679)||2000 RQ104|| align=right|15,8|| align=right|2,649|| align=right|0,165|| align=right|13,07|| align=right|4,312||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122680)||2000 RX105|| align=right|16,3|| align=right|2,484|| align=right|0,157|| align=right|4,36|| align=right|3,915||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(122681)||2000 SW|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,113|| align=right|2,49|| align=right|3,783||MBA||19. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122682)||2000 SG1|| align=right|14,5|| align=right|2,633|| align=right|0,090|| align=right|26,98|| align=right|4,273||MBA||18. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122683)||2000 SH1|| align=right|14,3|| align=right|2,391|| align=right|0,149|| align=right|27,54|| align=right|3,697||MBA||18. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122684)||2000 SJ3|| align=right|15,4|| align=right|2,303|| align=right|0,208|| align=right|11,82|| align=right|3,494||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122685)||2000 SP3|| align=right|15,4|| align=right|2,650|| align=right|0,265|| align=right|13,52|| align=right|4,314||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122686)||2000 SW3|| align=right|15,8|| align=right|2,549|| align=right|0,143|| align=right|11,52|| align=right|4,070||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122687)||2000 SX3|| align=right|15,4|| align=right|2,620|| align=right|0,183|| align=right|12,67|| align=right|4,239||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122688)||2000 SK7|| align=right|16,1|| align=right|2,593|| align=right|0,135|| align=right|3,62|| align=right|4,174||MBA||20. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122689)||2000 SO7|| align=right|16,0|| align=right|2,411|| align=right|0,085|| align=right|5,59|| align=right|3,742||MBA||22. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(122690)||2000 SC11|| align=right|15,3|| align=right|2,616|| align=right|0,100|| align=right|21,85|| align=right|4,229||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122691)||2000 SP11|| align=right|16,5|| align=right|2,442|| align=right|0,231|| align=right|2,52|| align=right|3,815||MBA||24. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(122692)||2000 SC12|| align=right|16,0|| align=right|2,296|| align=right|0,207|| align=right|6,58|| align=right|3,478||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122693)||2000 SE12|| align=right|16,3|| align=right|2,580|| align=right|0,315|| align=right|6,72|| align=right|4,144||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122694)||2000 SQ12|| align=right|15,7|| align=right|2,622|| align=right|0,190|| align=right|5,59|| align=right|4,244||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122695)||2000 SY13|| align=right|15,6|| align=right|2,528|| align=right|0,149|| align=right|12,76|| align=right|4,020||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122696)||2000 SC16|| align=right|15,9|| align=right|2,604|| align=right|0,038|| align=right|8,49|| align=right|4,201||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122697)||2000 SL16|| align=right|16,4|| align=right|2,614|| align=right|0,243|| align=right|3,18|| align=right|4,225||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122698)||2000 SW16|| align=right|15,8|| align=right|2,661|| align=right|0,162|| align=right|5,11|| align=right|4,341||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122699)||2000 SX19|| align=right|15,5|| align=right|2,651|| align=right|0,156|| align=right|7,28|| align=right|4,315||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122700)||2000 SA20|| align=right|15,4|| align=right|2,475|| align=right|0,125|| align=right|5,26|| align=right|3,893||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122701)||2000 SM22|| align=right|16,3|| align=right|2,566|| align=right|0,188|| align=right|3,66|| align=right|4,109||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(122702)||2000 SV24|| align=right|15,5|| align=right|2,546|| align=right|0,174|| align=right|3,03|| align=right|4,061||MBA||26. září 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(122703)||2000 SQ27|| align=right|15,4|| align=right|2,742|| align=right|0,115|| align=right|3,74|| align=right|4,539||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122704)||2000 SL29|| align=right|16,0|| align=right|2,801|| align=right|0,175|| align=right|2,77|| align=right|4,687||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122705)||2000 SU29|| align=right|15,7|| align=right|2,719|| align=right|0,088|| align=right|5,26|| align=right|4,482||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122706)||2000 SA30|| align=right|15,7|| align=right|2,779|| align=right|0,169|| align=right|5,43|| align=right|4,632||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122707)||2000 SQ30|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,268|| align=right|4,26|| align=right|4,187||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122708)||2000 SR30|| align=right|16,0|| align=right|2,312|| align=right|0,136|| align=right|7,19|| align=right|3,515||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122709)||2000 SF31|| align=right|15,7|| align=right|2,861|| align=right|0,086|| align=right|1,75|| align=right|4,837||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122710)||2000 SY31|| align=right|15,6|| align=right|2,718|| align=right|0,073|| align=right|2,91|| align=right|4,480||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122711)||2000 SM32|| align=right|16,4|| align=right|2,566|| align=right|0,153|| align=right|8,53|| align=right|4,110||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122712)||2000 SS32|| align=right|16,7|| align=right|2,346|| align=right|0,246|| align=right|4,92|| align=right|3,593||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122713)||2000 SV32|| align=right|15,4|| align=right|2,709|| align=right|0,057|| align=right|6,09|| align=right|4,459||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122714)||2000 SG33|| align=right|16,0|| align=right|2,544|| align=right|0,117|| align=right|3,54|| align=right|4,058||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122715)||2000 SO33|| align=right|16,3|| align=right|2,447|| align=right|0,162|| align=right|3,91|| align=right|3,828||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122716)||2000 SN35|| align=right|15,0|| align=right|2,469|| align=right|0,081|| align=right|7,95|| align=right|3,879||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122717)||2000 SH36|| align=right|15,8|| align=right|2,721|| align=right|0,198|| align=right|3,78|| align=right|4,487||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122718)||2000 SH37|| align=right|15,1|| align=right|2,692|| align=right|0,033|| align=right|12,65|| align=right|4,416||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122719)||2000 SX37|| align=right|15,1|| align=right|2,441|| align=right|0,073|| align=right|7,55|| align=right|3,814||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122720)||2000 SD39|| align=right|14,6|| align=right|2,755|| align=right|0,160|| align=right|9,74|| align=right|4,571||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122721)||2000 SG39|| align=right|16,0|| align=right|2,526|| align=right|0,200|| align=right|5,03|| align=right|4,014||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122722)||2000 SA40|| align=right|15,4|| align=right|2,741|| align=right|0,127|| align=right|5,83|| align=right|4,536||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122723)||2000 SC40|| align=right|15,5|| align=right|2,349|| align=right|0,105|| align=right|6,72|| align=right|3,599||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122724)||2000 SJ41|| align=right|16,3|| align=right|2,411|| align=right|0,094|| align=right|3,12|| align=right|3,744||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122725)||2000 SX41|| align=right|15,9|| align=right|2,237|| align=right|0,137|| align=right|4,10|| align=right|3,346||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122726)||2000 SB43|| align=right|13,8|| align=right|2,468|| align=right|0,113|| align=right|13,71|| align=right|3,876||MBA||26. září 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(122727)||2000 SD43|| align=right|16,0|| align=right|2,440|| align=right|0,195|| align=right|3,37|| align=right|3,810||MBA||26. září 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(122728)||2000 SJ43|| align=right|14,8|| align=right|2,656|| align=right|0,173|| align=right|9,95|| align=right|4,328||MBA||26. září 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(122729)||2000 SL43|| align=right|16,9|| align=right|2,527|| align=right|0,104|| align=right|3,64|| align=right|4,016||MBA||22. září 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(122730)||2000 SO45|| align=right|15,6|| align=right|2,454|| align=right|0,057|| align=right|15,26|| align=right|3,844||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122731)||2000 SA46|| align=right|15,5|| align=right|2,585|| align=right|0,105|| align=right|13,89|| align=right|4,157||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122732)||2000 SY46|| align=right|15,0|| align=right|2,682|| align=right|0,207|| align=right|11,10|| align=right|4,392||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122733)||2000 SK47|| align=right|12,7|| align=right|5,121|| align=right|0,042|| align=right|22,01|| align=right|11,59||JUT||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122734)||2000 SL49|| align=right|16,0|| align=right|2,356|| align=right|0,093|| align=right|6,21|| align=right|3,615||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122735)||2000 SW49|| align=right|16,6|| align=right|2,532|| align=right|0,166|| align=right|7,89|| align=right|4,029||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122736)||2000 SY49|| align=right|15,9|| align=right|2,653|| align=right|0,108|| align=right|4,27|| align=right|4,322||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122737)||2000 SC50|| align=right|15,7|| align=right|2,585|| align=right|0,155|| align=right|3,78|| align=right|4,156||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122738)||2000 SA52|| align=right|16,5|| align=right|2,513|| align=right|0,133|| align=right|3,81|| align=right|3,983||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122739)||2000 ST52|| align=right|16,2|| align=right|2,618|| align=right|0,190|| align=right|4,25|| align=right|4,236||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122740)||2000 SY53|| align=right|15,7|| align=right|2,327|| align=right|0,064|| align=right|7,52|| align=right|3,550||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122741)||2000 SZ53|| align=right|15,3|| align=right|2,758|| align=right|0,084|| align=right|3,52|| align=right|4,579||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122742)||2000 SC54|| align=right|15,8|| align=right|2,665|| align=right|0,101|| align=right|2,40|| align=right|4,349||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122743)||2000 SR54|| align=right|16,0|| align=right|2,548|| align=right|0,079|| align=right|14,79|| align=right|4,068||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122744)||2000 SX54|| align=right|17,2|| align=right|2,373|| align=right|0,203|| align=right|0,74|| align=right|3,655||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122745)||2000 SC55|| align=right|15,8|| align=right|2,709|| align=right|0,038|| align=right|4,70|| align=right|4,458||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122746)||2000 SD55|| align=right|15,8|| align=right|2,925|| align=right|0,082|| align=right|1,45|| align=right|5,001||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122747)||2000 ST55|| align=right|15,7|| align=right|2,678|| align=right|0,086|| align=right|2,58|| align=right|4,382||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122748)||2000 SX56|| align=right|17,0|| align=right|2,490|| align=right|0,235|| align=right|0,30|| align=right|3,928||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122749)||2000 SG59|| align=right|15,3|| align=right|2,782|| align=right|0,064|| align=right|4,23|| align=right|4,640||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(122750)||2000 SA60|| align=right|16,2|| align=right|2,644|| align=right|0,083|| align=right|1,37|| align=right|4,298||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek